Вшивка — название населённых пунктов и рек.

Населённые пункты 
 Вшивка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Вшивка — прежнее название деревни Вишнёвка в Карачевском районе Брянской области.
 Вшивка — прежнее название деревни Чапаевка Дзержинском районе Калужской области.
 Вшивка — до 1940 года название села Свобода в Вадском районе Нижегородской области.
 Вшивка — до 1925 года название деревни Новая Владимировка в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
Вшивка — до 1931 года название села Майское в Малосердобинском районе Пензенской области.
 Вшивка — до 1928 года название села Заречное (до 2016 года — Октябрьское) Путивльского района Сумской области.

Реки 
 Вшивка (приток Парбига) — река в Томской области.
 Вшивка (приток Олыма) — река в Курской области.
 Вшивка (приток Кириклейки)
 Вшивка (приток Кеми)